Iryna Burjačok e Oksana Kalašnikova erano le detentrici del titolo ma Burjačok non ha partecipato a questa edizione. Kalašnikova ha fatto coppia con Ol'ga Savčuk ma sono state sconfitte in semifinale.

Aleksandra Panova e Heather Watson hanno sconfitto in finale Ioana Raluca Olaru e Shahar Peer per 6-2, 7-63.

Teste di serie 

  Oksana Kalašnikova /  Ol'ga Savčuk (semifinale)
  Janette Husárová /  Klaudia Jans-Ignacik (primo turno)

  Ioana Raluca Olaru /  Shahar Peer (finale)
  Julia Glushko /  Sandra Klemenschits (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2014
Baku Cup 2014